Louise av Belgien kan syfta på:

Louise av Belgien (1858–1924) – en belgisk prinsessa
Louise av Belgien (2004-) – en belgisk prinsessa.